Hancock Peak bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Hancock Peak (Alaska)
 Hancock Peak (Colorado)
 Hancock Peak (New Hampshire)
 Hancock Peak (Garfield County, Utah)
 Hancock Peak (Iron County, Utah)

Siehe auch:
 Hancock Hill
 Hancock Mountain
 Mount Hancock